K173, K-173 ou K.173 peut faire référence à :
 K-173 Krasnoïarsk, un sous-marin nucléaire d’attaque de la marine soviétique ;
 Quatuor à cordes no 13 en ré mineur, K. 173, une œuvre de Wolfgang Amadeus Mozart ;
 Sonate K. 173, une œuvre pour clavier du compositeur italien Domenico Scarlatti.